De Wereldgroep is het hoogste niveau van de Davis Cup competitie van 2015. De verliezers van de eerste ronde spelen een play-off om in de wereldgroep te blijven en de winnaars gaan verder met de kwartfinales en handhaven zich in de wereldgroep.

Loting 
Het eerstgenoemde team speelt thuis. Welk team thuis speelt, hangt af van de locatie waar een eventuele eerdere ontmoeting tussen beide landen is geweest.

Eerste ronde

Duitsland vs. Frankrijk

Groot-Brittannië vs. Verenigde Staten

 De Isner-Ward wedstrijd is de langste Davis Cup wedstrijd ooit van een Amerikaanse speler sinds de introductie van de tiebreak in 1989. De wedstrijd duurde 4 uur en 57 minuten.
 Groot-Brittannië's overwinning over de Verenigde Staten, was de eerste thuisoverwinning van Groot-Brittannië op de Verenigde Staten sinds 1935.

Tsjechië vs. Australië

 Dit was Australië's eerste Wereldgroep overwinning sinds 2006.

Kazachstan vs. Italië

Argentinië vs. Brazilië

 De Mayer-Souza wedstrijd duurde zes uur en 42 minuten en is daarmee de langste Davis Cup enkelwedstrijd ooit. De vijfde set alleen al duurde 2,5 uur. Een vierde dag was nodig om de ontmoeting te beslissen. Mayer werd na de wedstrijd uit voorzorg met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Beide spelers moesten afzeggen voor hun volgende toernooi. Het vorige record stond op zes uur en 22 minuten. (McEnroe-Wilander, 1982). De wedstrijd was tevens de tweede langste tour wedstrijd ooit, na de Isner-Mahut wedstrijd op Wimbledon in 2010. De wedstrijd tussen Mayer en Souza heeft ervoor gezorgd dat er in de Davis Cup vanaf 2016 voortaan een tiebreak in de vijfde set wordt gespeeld, om marathonwedstrijden te voorkomen.

Servië vs. Kroatie

Canada vs. Japan

België vs. Zwitserland

 België won voor het eerst sinds 2007 weer een Wereldgroep ontmoeting.

Kwartfinales

Groot-Brittannië vs. Frankrijk

 Groot-Brittannië won voor het eerst sinds 1981 een kwartfinale wedstrijd.

Australië vs. Kazachstan

 Het was de eerste keer in 76 jaar dat Australië in 2-0 achterstand wist om te draaien in een overwinning.
 Het was de eerste keer in de historie dat voor Australië alle vier genomineerde spelers in actie kwamen in het enkelspel.
 Australië bereikte voor het eerst sinds 2006 de halve finales.
 Ondanks dat Hewitt 17 jaar heeft deelgenomen aan de Davis Cup, was dit zijn eerste keer ooit dat hij de beslissende wedstrijd speelde.

Argentinië vs. Servië

België vs. Canada

 België bereikte voor het eerst sinds 1999 de halve finales.

Halve finales

Groot-Brittannië vs. Australië

Groot-Brittannië bereikte voor het eerst sinds 1978 de finale.

België vs. Argentinië

België bereikte voor het eerst sinds 1904 de finale en evenaarde daarmee hun beste prestatie in de Davis Cup.

Finale

België vs. Groot-Brittannië

 Groot-Brittannië won zijn 10e Davis Cup en zijn eerste sinds 1936.
 Andy Murray is de derde speler met een 8-0 record in het enkelspel na John McEnroe en Mats Wilander.
 Andy Murray is de vierde speler met een 11-0 record in het enkelspel en dubbelspel samen.